Le nom dUSS Suwanee ou Suwannee a été porté par quatre navires de lUS Navy :

 l', une canonnière mise en service en  et échouée en 1868 ;
 l', un transport de troupes mis en service en 1919 ;
 l', un pétrolier ravitailleur acquis en 1941. Il est alors converti en porte-avions d'escorte et entre en service en 1942.

Suwanee